David Edwards (ciclista) (Alice Springs, 1993), ciclista australià
 David Edwards (futbolista) (Shrewsbury, 1986), futbolista gal·lès